Жига́нск (; ) е посьолок в Якутия, Русия. Разположен е на левия бряг на река Лена, на около 600 km северозападно от Якутск. Административен център е на Жигански район. Към 2016 г. има население от 3414 души.

История 
Селището е основано през 1632 г. от Пьотър Бекетов. През 1773 г. става център на Жиганския комисариат, а през 1783 г. е вече град в състава на Иркутската губерния. През 1805 г. губи статута си на град, след като е разграбен от затворници. През 1825 г. става център на Жиганския улус.

Население

Климат 
Климатът е субарктичен.

Икономика 
Основната част от населението се занимава с лов, риболов и еленовъдство. Жиганск разполага с речно пристанище, използваемо само през лятото, и летище. Постоянни автомобилни пътища до селото няма, но през зимата замръзналата река Лена може да се използва като зимна автомагистрала.

Източници 

Села в Якутия